One Night Only — концертный альбом ирландской рок-группы Thin Lizzy, выпущенный в 2000 году. Thin Lizzy была реформирована в 1996 году для серии концертов в честь десятилетия со дня смерти вокалиста, композитора и басиста группы Фила Лайнотта.

Список композиций

Участники записи 
 Джон Сайкс — вокал, гитара
 Скотт Горэм — гитара, вокал
 Марко Мендоса — бас-гитара, вокал
  — клавишные, вокал
 Томми Олдридж — ударные

Примечания

Ссылки 
 

Концертные альбомы 2000 года
Альбомы Thin Lizzy
Хард-рок-альбомы
Альбомы на английском языке